Gaidzik ist der Name von
 
Peter Wolfgang Gaidzik, deutscher Medizinrechtler, Rechtsanwalt und Arzt
Georg Gaidzik, Volkspolizist und ein Opfer der Volksaufstandes vom 17. Juni 1953 in der DDR